Купата на УЕФА 1994/95 е 24-тото издание на този турнир.

Предварителен кръг

Първи кръг 

1 Първата среща завършва 3:2 за ЦСКА София. Въпреки това УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Ювентус, тъй като ЦСКА използват неправомерен играч (Петър Михтарски).
2 Първата среща се играе в Рейкявик.
3 Първата среща се играе в Москва.

Втори кръг 

4 Реваншът се играе в Москва.

Трети кръг

Четвърфинал

Полуфинал 

5 Първата среща се играе в Милано.

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Шампионска лига 1994/95
 Купа на носителите на купи 1994/95

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1994/95

Лига Европа